L'École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA) a été fondée en 1949 sous le nom commercial ESSCA. Il s'agit alors de la première école de commerce indépendante créée en dehors du cadre des chambres de commerce et d'industrie. L'école prendra le nom de l'ESLSCA au cours des années 70. Située à Paris, elle délivre un enseignement dans les domaines de la gestion de la connaissance, l'intelligence économique, l'audit, la finance d'entreprise et de marché. En septembre 2016, le Groupe Editis, leader de l’édition française, et la division « formation et universités » de Grupo Planeta achètent ESLSCA Business School dans un objectif  d’internationalisation de Grupo Planeta dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Liens externes  
 http://www.eslsca.fr

École de commerce-gestion en France